Steiert ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-François Steiert (* 1961), Schweizer Politiker (SP)
 Wolfgang Steiert (* 1963), deutscher Skispringer und Skisprungtrainer

Siehe auch:
 Steier
 Steyaert